Příjmení Čupr nese více osobností:

 František Čupr – více nositelů
 Josef Čupr (1934–2019) – český katolický kněz a jezuita
 Martin Čupr (* 1977) – český fotbalový záložník
 Tomáš Čupr (* 1982) – český podnikatel